

Cinema 
Next – cortometraggio del 1912 diretto da George Loane Tucker
Next – film del 1918 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Next – film del 2007 diretto da Lee Tamahori

Economia 
 Next – azienda britannica di abbigliamento

Informatica 
 NeXT – azienda di prodotti informatici

Letteratura 
 Next – breve saggio di Alessandro Baricco del 2002 sulla globalizzazione 
 Next – romanzo di Michael Crichton del 2006
 NeXT – fanzine di fantascienza.

Musica 
 Next – gruppo musicale statunitense
 Next – album dei Journey del 1977
 Next – album di Vanessa L. Williams del 1997
 Next – album dei Soulive del 2002
 Next – album dei Sevendust del 2005
 Next – singolo di Lil Pump del 2017

Televisione 
 Next – reality game di MTV
 Next – serie televisiva statunitense del 2020